Guido van Anderlecht - een Brabantse heilige uit de 10e eeuw
 Sint-Guido (metrostation) - een Brussels metrostation